Hans Adolph (von) Ahlefeldt er navnet på flere personer:

 Hans Adolph Ahlefeldt (gehejmeråd) (1679-1761) – en dansk gehejmeråd
 Hans Adolph Ahlefeldt (officer) (1722-1807) – en dansk officer og diplomat